Jefferson može značiti:

Osobe
 Thomas Jefferson (1743. – 1826.), jedan od osnivača Sjedinjenih Američkih Država, glavni autor Američke deklaracije o nezavisnosti i treći američki predsjednik
 Martha Skelton Jefferson (1748. – 1782.), žena Thomasa Jeffersona
 Mildred Fay Jefferson (1927. – 2010.), američka kirurginja
 Al Jefferson (rođen 1985.), američki košarkaš
 Richard Jefferson (rođen 1980.), američki košarkaš
 Jefferson Davis (1808. – 1889.), američki političar
 Jefferson Farfán (rođen 1984.), peruanski nogometaš
 Jefferson de Jesus Santos (rođen 1993.), brazilski nogometaš

Ostalo
 Jefferson (rijeka)
 Jefferson (Teksas), američki grad

Vidi također
 Jefferson Airplane, američki rock sastav